Trittbrettfahrer steht für:
 Trittbrettfahrer, jemand, der schwarzfährt, indem er sich außen an einem Verkehrsmittel festhält; siehe Beförderungserschleichung
 Trittbrettfahrer (Kriminologie), jemand, der sich fälschlich zu einer Straftat bekennt oder sie nachahmt
 Epigone, unbedeutender Nachahmer eines großen Vorbilds
 Tatort: Trittbrettfahrer, Fernsehfilm, 2000

Siehe auch:
 Trittbrettfahrerproblem, das Nutzen eines Guts ohne Gegenleistung